Javůrek/Javůrková je příjmení těchto osobností:

 Aleš Javůrek (* 1967), český fotbalista
 Antonín Javůrek (1834–1887), český právník a skladatel, bratr Norberta
 Jan Javůrek (* 1989), český fotbalový obránce či záložník
 Josef Javůrek (1756–1840), český klavírista a hudební pedagog
 Karel Javůrek (1815–1909), český malíř
 Kateřina Javůrková (* 1991), česká hráčka na lesní roh
 Miroslav Javůrek (* 1979), český malíř a sochař
 Norbert Javůrek (1839–1880), český lékař a skladatel, bratr Antonína
 Soňa Javůrková (* 1965), česká klavíristka a hudební pedagožka
 Zdeněk Javůrek (* 1930), český filosof

Podobná příjmení 
 Javorek (příjmení)
 Jožka Jabůrková (1896–1942), česká komunistická novinářka, oběť nacismu

Jiné významy 
 Javůrek — vesnice u Brna

Externí odkazy